Гере́, Ґере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, адміністративний центр департаменту Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південь від Парижа, 60 км на північний схід від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 6839 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 12801,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Гере 
 Гере на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гере на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Крез
Крез